La palabra Trinxet puede referirse a:

 Un cuchillo utilizado tradicionalmente en las Islas Baleares.
 La Casa Trinxet: terminada en 1904, fue obra de Josep Puig i Cadafalch, reconocido arquitecto del modernismo.
 Can trinxet, que forma parte de Santa Eulalia (Hospitalet de Llobregat), un barrio de Hospitalet de Llobregat, en el área metropolitana de Barcelona.
 Joaquín Mir Trinxet (en catalán, Joaquim Mir i Trinxet) fue un pintor del modernismo.
 Montserrat Muntañola Trinxet, esposa de Carlos Godó Valls, presidente del diario La Vanguardia entre 1931 y 1987, con quien tuvo cinco hijos, incluyendo a Javier Godó Muntañola, III Conde de Godó y Grande de España,.

 Avel.lí Trinxet, tío de Joaquín Mir Trinxet y dueño de la Casa Trinxet. Fue un importante empresario textil catalán.

 Ramon Trinxet, uno de los fundadores de Unió Democràtica de Catalunya (UDC), junto con Pau Romeva i Ferrer, Maurici Serrahima i Bofill y otros. Presidente del Patronato de Menores Abandonados y Presos de Barcelona, y representante ante la Junta de Protección de la Infancia de la Diputación de Barcelona., Presidente de la academia de la Juventud Católica, uno de los firmantes del Manifiesto de Adhesión a la República Española. y adjunto de la presidencia del congreso nacional de Unió Democràtica de Catalunya,.

 La fábrica Trinxet, construida en 1907 por el arquitecto Joan Alsina i Arús, fue propiedad de Avelino Trinxet Casas, y se encuentra en Santa Eulalia (Hospitalet de Llobregat).